Чемпионат мира по футболу 1962 года — седьмой розыгрыш турнира, проходивший в Чили с 30 мая по 17 июня 1962 года. В финале сборная Бразилии победила команду Чехословакии со счётом 3:1, сохранив, таким образом, свой чемпионский титул.

Выбор места проведения 
После того, как Европа принимала два чемпионата мира подряд, американские федерации заявили, что чемпионат 1962 года должен быть проведен в Южной Америке, иначе они объявят полный бойкот турниру, как в 1938 году. Аргентина после ранее неудавшейся кандидатуры являлась фаворитом. Чилийский функционер Эрнесто Альвеар принял участие в конгрессе ФИФА, проходившем в Хельсинки во время летних Олимпийских играх 1952 года. Он считал, что Чили могла бы организовать чемпионат мира. Некоторые источники также говорят, что ФИФА не хотела, чтобы Аргентина участвовала в голосовании в одиночку, и запросила участие Чили как почти символическое. Чили зарегистрировала свою кандидатуру в 1954 году вместе с Аргентиной и ФРГ, последняя снимается по требованию ФИФА.

Комитет федерации футбола Чили, возглавляемый Карлосом Диттборном и Хуаном Пинто Дураном, совершил поездку по многим странам, убеждая различные футбольные ассоциации в способности страны организовать турнир по сравнению с превосходной спортивной инфраструктурой и престижем Аргентины. Конгресс ФИФА собрался в Лиссабоне 10 июня 1956 года. В тот день Рауль Коломбо, представлявший кандидатуру Аргентины, закончил своё выступление фразой «Мы можем начать чемпионат мира хоть завтра. У нас есть всё». На следующий день Диттборн предоставил четыре аргумента в пользу кандидатуры Чили: продолжающееся участие Чили в конференциях и турнирах, организованных ФИФА, спортивный климат, терпимость к расам и убеждениям, а также политическая и институциональная стабильность страны. Кроме того, Диттборн сослался на статью 2 устава ФИФА, касающуюся роли турнира в продвижении спорта в странах, считающихся «слаборазвитыми». Чили получила 31 голос против 12 голосов Аргентины. Тринадцать членов воздержались при голосовании.

Отборочный турнир 

В борьбе за 14 мест в финальном турнире чемпионата мира приняли участие 49 команд. Это был единственный отборочный турнир, в котором команды из Азии, Африки и Северной Америки не имели ни одного гарантированного места: победители этих зон должны были играть стыковые матчи с командами из Европы и Южной Америки. В результате второй раз подряд в финальной стадии не участвовали команды из Азии и Африки.

Почти все фавориты прошли отбор без проблем, произошла лишь одна сенсация: сборная Франции дважды проиграла болгарам, таким образом уступив им место в финальном турнире. Болгария и Колумбия впервые принимали участие в финальной стадии.

Участники финального турнира 

КОНКАКАФ (1)
 
КОНМЕБОЛ (5)
 
 
  (хозяева)
 
 

УЕФА (10)

Города и стадионы 
Первоначально для проведения матчей было выбрано восемь городов: Сантьяго, Винья-дель-Мар, Ранкагуа, Арика, Талька, Консепсьон, Талькауано и Вальдивия.

Однако самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений, произошедшее 22 мая 1960 года и унёсшее жизни 50 000 человек, сильно скорректировало календарь чемпионата мира. Талька, Консепсьон, Талькауано и Вальдивия оказались сильно повреждены и были сняты с турнира. Антофагаста и Вальпараисо отказались проводить матчи. Винья-дель-Мар и Арика сумели восстановить свои стадионы и подготовиться к турниру. Таким образом этот чемпионат мира стал одним из наименьших по количеству задействованных объектов. Государственная поддержка была минимальной из-за того, что все силы были брошены на ликвидацию последствий землетрясения.

Четыре города принимали турнир:

Судьи 

Европа
 Эрих Штайнер
 Артур Блавьер
 Кен Астон
 Хуан Гардеасабаль Гарай
 Пьер Швинт
 Альберт Душ
 Андор Дороги
 Чезаре Джонни
 Лео Хорн

 Роберт Холли Дэвидсон
 Готтфрид Динст
 Кароль Галба
 Николай Латышев
 Бранко Тесанич

Южная Америка
 Жуан Этцель Фильо
 Серхио Бустаманте
 Карлос Роблес
 Артуро Ямасаки

Ход турнира

Место проведения и организация 
На конгрессе ФИФА в июне 1956 года три страны подали заявки на организацию чемпионата мира 1962 года: Аргентина, Чили и ФРГ. Заявка немцев была отвергнута сразу — тогда в Европе было бы три чемпионата подряд. Шансы Аргентины выглядели предпочтительней, тем не менее турнир было решено провести в Чили, в чём немалую роль сыграли желание и настойчивость президента футбольной федерации Чили Карлоса Диттборна.

Формат турнира в целом остался таким же, как в 1958 году: 16 команд были разбиты на 4 группы, по две лучших команды из каждой группы выходили в плей-офф. Однако были отменены дополнительные матчи за выход из группы, назначавшиеся в случае равенства очков у команд, занявших второе-третье места. Жеребьёвка прошла 18 января 1962 года в Сантьяго-де-Чили, сеяными командами были сборные Бразилии, Италии, Англии и Уругвая.

В мае 1960 года, когда шла подготовка к турниру, в Чили произошло сильнейшее в истории наблюдений землетрясение (9,5 баллов), нанёсшее огромный ущерб национальной инфраструктуре. В связи с этим аргентинцы вновь попытались убедить ФИФА передать организацию чемпионата им. Карлос Диттборн сказал тогда знаменитую фразу: «Оставьте нам чемпионат мира, кроме него у нас нет ничего!», ставшую неофициальным девизом турнира. Стадионы и другая инфраструктура были восстановлены в срок. Сам Диттборн не увидел плода своих усилий — он умер за месяц до начала турнира, в возрасте 38 лет. В его честь был назван стадион в Арике, принявший матч открытия чемпионата мира.

Это был последний чемпионат, с которого не было прямой телевизионной трансляции на Европу — ещё не было телекоммуникационного спутника. Трансляции велись по радио.
В нескольких городах Бразилии для коллективного прослушивания радиорепортажей рядом с динамиком устанавливалось большое электрифицированное табло со схематически изображённым футбольным полем, по которому благодаря включению и выключению электроламп можно было отследить движение футбольного мяча по полю во время матча.

Открытия и разочарования 
Чемпионат оказался неудачным для двух знаменитых игроков — Пеле и Яшина. У Пеле, героя предыдущего розыгрыша, во втором матче группы, с Чехословакией, обострилась старая травма, и он выбыл из строя до конца турнира (успев, тем не менее, забить гол в матче с Мексикой). Лев Яшин, один из лучших вратарей мира, был в плохой форме из-за сотрясения мозга, полученного в матче с Колумбией, что стоило сборной СССР поражения в четвертьфинале против Чили. Разочаровали сборные Италии и Испании, не прошедшие групповой этап. Итальянцы запомнились лишь своей грубой игрой от обороны, а испанские звёзды так и не сумели сложиться в команду, к тому же в матчах Италия — Чили и Испания — Бразилия судьи были явно на стороне южноамериканских команд. Открытиями турнира стали сборная Чили, сумевшая занять третье место; вратарь сборной Чехословакии Вильям Шройф, во многом благодаря которому его команда дошла до финала; бразильцы Гарринча и Амарилдо, достойно заменившие выбывшего лидера сборной Пеле (замена Пеле на Амарилдо оказалась единственной в составе бразильцев за весь турнир; не будь у Пеле травмы, бразильская сборная установила бы абсолютный рекорд по неизменности состава).

Групповой турнир 
Чемпионат 1962 года отличался очень грубой игрой, возможно, самой грубой за всю историю турнира. Советский футболист Эдуард Дубинский в первом же матче с югославами получил тяжёлый перелом, от которого впоследствии развилась саркома, ставшая причиной его ранней (в 34 года) смерти. В игре Чехословакия — Испания три испанца получили переломы. Скандальным был матч Чили — Италия. На протяжении всей игры происходили споры, стычки, драки. Футболисты применяли тактику мелкого фола, постоянно провоцируя друг друга. Однако английский судья Кенни Астон потерял контроль над игрой — он удалял только итальянских игроков. В то же время чилиец Леонель Санчес ударом кулака сломал итальянскому игроку нос и остался безнаказанным. Оставшись вдевятером, итальянцы пропустили два мяча, и благодаря этой победе чилийцы сумели выйти из группы. Эта игра вошла в историю под названием «Битва при Сантьяго».

С другой стороны, один из эпизодов турнира стал знаменитым примером Fair Play. В матче СССР — Уругвай после удара Численко мяч влетел в ворота уругвайцев с внешней стороны через дырку в сетке. Арбитр, не заметив этого, собирался засчитать гол. Капитан сборной СССР Игорь Нетто подтвердил судье, что гола не было — при том, что эта игра имела решающее значение для определения ситуации в группе. СССР добился победы в этом матче.

Достаточно легко прошли групповой турнир сборные Югославии, Венгрии, ФРГ. Будущие чемпионы мира бразильцы прошли в четвертьфинал с большим трудом, не без помощи судьи победив Испанию; результат этого матча вывел в плей-офф также и Чехословакию, будущего соперника бразильцев в финале. Сборная Англии не сумела обыграть аутсайдера — Болгарию, но всё же попала в четвертьфинал, опередив сборную Аргентины по соотношению забитых и пропущенных мячей.

Плей-офф 
Только в плей-офф бразильцы продемонстрировали по-настоящему чемпионскую игру. Англию в четвертьфинале они обыграли — 3:1. Гарринча выдвинулся на роль нового лидера сборной, забив два мяча и отдав голевой пас.

Сборной СССР не повезло второй раз подряд — в четвертьфинале, как и в 1958 году, она вновь попала на хозяев турнира. Чилийцы выиграли благодаря двум невероятным голам, забитым с дальней дистанции.

Сборная Югославии в третий раз подряд встретилась в четвертьфинале с ФРГ и, наконец-то, сумела их одолеть — 1:0. Чехословакия с тем же счётом победила венгров.

Полуфинальный поединок между сборными Югославии и Чехословакии, состоявшийся 13 июня в городе Винья-дель-Мар, не вызвал особого интереса у чилийских болельщиков. С трибун «Эстадио Саусалито» за матчем наблюдали менее 6 тысяч человек, установив тем самым своеобразный антирекорд.

Захватывающим получился полуфинальный матч Бразилия — Чили. Гарринча, забивший два мяча в четвертьфинале англичанам, повторил свой успех и здесь. Но перуанский арбитр Ямасаки вмешался в ход игры и назначил пенальти в ворота бразильцев. Счёт сократился до минимального 3:2. Тем не менее, вскоре бразилец Вава забил четвёртый гол — 4:2. В этой игре были удалены чилиец Ланда и лидер бразильской сборной Гарринча. После игры произошёл беспрецедентный случай: удаление Гарринчи было признано необоснованным, и ему разрешили играть в финале. Ситуация с его удалением действительно была трагикомичной: чилийский полузащитник Рохас настолько замучал Гарринчу постоянными ударами по ногам, что Гарринча решил дать сдачи: погнался за обидчиком и дал ему лёгкого пинка, за что и был удалён. Когда Гарринча уходил с поля, ему в голову попала бутылка, брошенная с трибуны.

Финальный матч Бразилия — Чехословакия прошёл в Сантьяго. Как и в финале 1958 года, бразильцы поначалу отставали в счёте: гол забил Йозеф Масопуст. Но Амарилдо быстро сравнял счёт, благодаря ошибке доселе безупречно игравшего Шройфа, а во втором тайме Зито (после новой ошибки Шройфа) и Вава забили ещё два мяча и принесли Бразилии второй подряд кубок мира. Финальный матч впервые в истории судил советский арбитр — Николай Латышев. Интересно, что чехословацкие игроки упрекали его в том, что он не дал пенальти за явно неумышленную игру рукой бразильца Нилтона Сантоса: по их мнению, в этом эпизоде судья проявил «непонимание задач социализма».

Составы

Результаты

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4 

Англия вышла в следующий раунд благодаря лучшей разнице голов.

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3 место

Финал

Бомбардиры 
4 гола
  Валентин Иванов
  Гарринча
  Вава
  Леонель Санчес
  Флориан Альберт
  Дражан Еркович

3 гола
  Амарилдо
  Адольф Шерер
  Лайош Тихи
  Милан Галич

На этом чемпионате установлен антирекорд по количеству голов у лучшего бомбардира.

Символическая сборная мира 
  Вильям Шройф
  Джалма Сантос
  Чезаре Мальдини
  Валерий Воронин
  Карл-Хайнц Шнеллингер
  Марио Загалло
  Зито
  Йозеф Масопуст
  Вава
  Гарринча
  Леонель Санчес

Примечания

Ссылки 
 На сайте FIFA.com
 Детали на RSSSF
 ЧМ-1962

Чемпионат мира по футболу 1962
1962